"О слово рідне! Орле скутий!.." —  поезія Олександра Олеся (Кандиба Олександр Іванович), пристрасний гімн рідному слову, який увійшов до збірки "Будь мечем моїм". "О слово рідне! Орле скутий!.." відносять до патріотичної лірики в доробку письменника. Основним мотивом вірша є любов до рідної мови, до рідного слова.

Літературний рід: лірика.

Жанр: ліричний вірш.

Вид лірики: патріотична.

Тема: Питання призначення поезії в житті народу та ролі поета в суспільстві.

Провідний мотив: Поет захоплюється рідним словом, картає колонізаторів, які його нищать, та своїх безбатченків, котрі його зневажають.

Ідея вірша: Висловлена в міфологічно-біблійних символах: О слово! Будь мечем моїм!

Віршовий розмір: чотиристопний ямб.

Вид римування: Римування кільцеве.

Рима: Чергування чоловічої і жіночої рими, що увиразнює звукову тональність вірша.

Символи у вірші:
меч (войовнича грань рідного слова), 
сонце (миролюбна, окрилена, творча грань рідного слова), 
слово (усе рідне, найдорожче), 
Самсон (віра в духовне визволення народу-богатиря).
Художні засоби:
риторичні вигуки й звертання: О слово рідне! Орле скутий!.., 
пейзажні порівняння: шум дерев, музика зір блакитнооких, шовковий спів степів широких, 
метафоричні епітети: співочий грім, шовковий спів, левій рев Дніпра, міфологічно-біблійна символіка: дощами судними. 
анафора: О слово! підсилює патетичність звучання, надає поезії урочистості, динамізму й мелодійної завершеності.

Примітки 

Вірші